Pragmática puede referirse a:

 la pragmática, subcampo de la lingüística;
 las leyes Pragmáticas, propias del Antiguo Régimen en España;
 la Pragmática Sanción, polémica ley de Fernando VII que abolió la Ley Sálica en España; 
 el pragmatismo, escuela filosófica; o
 lo relativo a lo práctico o lo utilitario.